Rosenfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rosenfelder (1892–1933/1934), deutscher Rechtsanwalt
 Andreas Rosenfelder (* 1975), deutscher Journalist
 Emil Rosenfelder (1861–1945/1946); deutscher Fabrikant und Erfinder der Papiertaschentücher Tempo (Marke)
 Fritz Rosenfelder (1901–1933), deutscher Fabrikant
 Ludwig Rosenfelder (1813–1881), deutscher Maler und Philosoph
 Lydia Rosenfelder (* 1982), deutsche Journalistin
 Max Rosenfelder (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Oskar Rosenfelder (1878–1950), deutscher Fabrikant und Erfinder der Papiertaschentücher Tempo (Marke)
 Winfried Rosenfelder (1923–2009), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Rosenfeld (Begriffsklärung)